Надим Амири (; ) — немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии. Предки были таджики из Афганистана.

Клубная карьера 
Родился в семье эмигрантов из Афганистана. Родители этнические таджики из Афганистана.

Начал заниматься футболом в детских командах клубов Людвигсхафен СК, «Кайзерслаутерн» и «Вальдхоф». В 2011 году он перешёл в футбольную академию клуба «Хоффенхайм». В 2014 году Надим помог юношеской команде выиграть юношескую Бундеслигу.

7 февраля 2015 года в матче против «Вольфсбурга» Амири дебютировал в Бундеслиге. 28 ноября в поединке против мёнхенгладбахской «Боруссии» он забил свой первый гол за «Хоффенхайм».

12 июня 2017 года Амири продлил контракт с «Хоффенхаймом» до 2020 года.

В сезоне 2019/20 Амири заключил пятилетний контракт с клубом «Байер 04» из Леверкузена.

29 января 2022 года он присоединился на правах аренды к «Дженоа». Итальянский клуб должен был выкупить на него права в конце аренды, если бы были выполнены определенные условия.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Германии Амири принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матче против Нидерландов, Испании и России.

Летом 2019 года Марко был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. В полуфинале забил два мяча в ворота Румынии, а его команда победила 4:2 и вышла в финал. В решающем матче на 88-й минуте забил гол, но это не помогло обыграть Испанию и завоевать титул.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Надима Амири на сайте «Байер 04»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Хоффенхайм II»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Дженоа»